Schorsch ist:

 eine Variante von Georgi (Familienname).
 eine Variante von Georg (Vorname).
 der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Schorsch (1935–1991), deutscher Sexualwissenschaftler
 Emil Schorsch (1899–1982), deutscher Rabbiner
 Gerhard Schorsch (1900–1992), deutscher Neurologe und Psychiater
 Gustav Schorsch (1918–1945), tschechischer Bühnenschauspieler
 Ismar Schorsch (* 1935), US-amerikanisch-deutscher Theologe
 Johann Schorsch (1874–1952), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Schorch
 Shorsch
 Zschorsch